Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments nach nationalen Parteien (Stand: 4. Juli 2018). Parteilose Politiker sind kursiv dargestellt. Für eine Übersicht der Parlamentarier im Einzelnen siehe Liste der Mitglieder des 8. Europäischen Parlamentes. Für die Zusammensetzung des Parlaments in der 9. Legislaturperiode siehe Europawahl 2019#Sitzverteilung nach Ländern.

Anmerkungen und Belege 

Europäisches Parlament